Евстигнеево — название нескольких населённых пунктов:
 Евстигнеево — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Евстигнеево — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Евстигнеево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.